Ashdown ist der Familienname folgender Personen:

 Isabel Ashdown (* 1970), britische Schriftstellerin
 Jamie Ashdown (* 1980), britischer Fußballtorhüter
 John Ashdown-Hill (1949–2018), britischer Historiker
 Paddy Ashdown (1941–2018), britischer Politiker 
 Peter Ashdown (* 1934), britischer Automobilrennfahrer

Ashdown bezeichnet

 den Ort der Schlacht von Ashdown am 8. Januar 871
 Ashdown (Arkansas), Ort in den Vereinigten Staaten
 Ashdown Engineering, ein britischer Hersteller von Musikelektronik.